O Campeonato Goiano de Futebol - Segunda Divisão de 1966 foi campeonato de futebol do Goiás de acesso a primeira divisão do estadual. A competição foi organizada pela Federação Goiana de Futebol e o campeão foi o Ceres Esporte Clube.

Participantes

Classificação 

1966